Elpidios ist der Name von:

 Elpidios (Architekt), Architekt in Konstantinopel im 5. Jahrhundert
 Elpidios (Stifter), Stifter eines Fußbodenmosaiks im 5. Jahrhundert
 Elpidios (Baumeister), Baumeister im spätantiken Athen
 Elpidios (Usurpator), byzantinischer Usurpator in Sizilien 781–782
 Elpidios Brachamios, byzantinischer patrikios und Rebell in Antiochia (Syrien) 1034